Meribbaal (Mefiboszet) – imię dwóch postaci starotestamentowych.
 Meribbaal – syn Jonatana.
 Meribbaal – syn Saula.